Thornbury (Australië), een plaats in de Australische provincie Victoria.
Thornbury (Canada), een plaats in de Canadese provincie Ontario.
Thornbury (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon.
Thornbury (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire.
Thornbury (Nieuw-Zeeland), een plaats in het Nieuw-Zeelandse district Southland.
Thornbury (South Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap South Gloucestershire.
Thornbury (Vereligde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Thornbury (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire.